The Unborn peut faire référence à :

 The Unborn, film muet de 1916 ;
 The Unborn, film de 1991.

Voir aussi 

 Unborn, film de 2009.